Хоанг Суан Він (, 6 жовтня 1974) — в'єтнамський стрілець, олімпійський чемпіон та медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com

в'єтнамські стрільці
в'єтнамські олімпійські чемпіони
Уродженці Ханоя
Стрільці на літніх Олімпійських іграх 2012
Стрільці на літніх Олімпійських іграх 2016
Бронзові призери Азійських ігор